Příjmení Starý, přechýleně Stará, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Antonín Starý (1878–1942) – český lékař a překladatel
Bedřich Starý (1894–1970) – československý legionář a letec
 Jan Starý, více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Starý (fotbalista) (* 1988) – český fotbalista
 Jaroslav Starý (odbojář) (1891–1942) – český odbojář popravený nacisty, manžel Marie Staré
 Josef Starý (1912–2000) – český vš. pedagog a politik, za normalizace ministr dopravy České soc. republiky
 Karel Starý starší (1843–1929) – český architekt a stavitel
 Miroslav Starý (* 1945) – český fotbalový trenér
 Oldřich Starý, více osobností, viz rozcestník
 Petr Starý (1963–2017) – český dětský herec
Polykarp Starý (1858–1907) – český vojenský lékař a spisovatel

Ženský tvar
 Marie Stará (1815–1997) – česká letuška a partyzánka
 Marie Stará (učitelka) (†1942) – česká učitelka popravená nacisty, manželka Jaroslava Starého
 Zdenka Stará, provdaná Kozáková (* 1979) – česká reprezentantka v orientačním běhu

Přízvisko
 Cosimo Starý (1389–1464) – florentský bankéř a neoficiální vládce města
 Měšek III. Starý (1126/7–1202) – velkopolský kníže
 Zikmund I. Starý (1467–1548) – polský král a litevský velkokníže

Podobné názvy
 Stará
 Staré
 Starý Dvůr
 Starý hrad
 Starý pivovar
 Starý potok
 Starý rybník

Související články 
 Stáří
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Starý“, „Stará“, „Staré“

Externí odkazy 
 
 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení